Фортунатов Борис Костянтинович (1886—1930) — український еколог, письменник.
 Фортунатов Пилип Федорович (1848—1914) — мовознавець, член Російської Академії Наук (з 1902).
 Фортунатов Дмитро Петрович (1968—2018) — український журналіст, фотограф, правозахисник.

Примітки